Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvak podsavezne lige od sljedeće sezone nastupa u Slavonskoj nogometnoj zoni, dok posljednje dvije ekipe ispadaju u niži rang.

Izvori 

 Vinkovački list #426

1959-60
1959-60
Vinkovci